«Окапи» — бельгийский профессиональный баскетбольный клуб из города Алст, также известный под названиями «Окапи Алстар» и «Крелан Окапи Алстар». Клуб принимает участие в Баскетбольной Лиге Бельгии и проводит свои домашние матчи на «Окапи Форум», вмещающем 2800 зрителей. Клуб многократно менял своё название по спонсорским причинам, и последним является «Крелан Окапи Алстар». За свою историю клуб ни разу не становился чемпионом страны, несмотря на 11 попаданий в финал.

Сезоны

Ссылки 
 Официальный сайт 

Баскетбольные клубы Бельгии